

Fumetto 
 Play with fire – volume della serie Buffy l'ammazzavampiri

Musica 
 Play with Fire – singolo dei The Rolling Stones del 1965, dall'album Out of Our Heads
 Play with Fire – album di Johnny Thunders del 2000
 Play with Fire – singolo di Hilary Duff del 2007, dall'album Dignity
 Play with Fire – singolo di Nico Santos del 2019

Televisione 
 Giocare col fuoco (Play with Fire) – episodio della terza stagione di CSI: Scena del crimine